Lawlor ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Lawlor (1937–2012), englischer Snookerspieler
 Jimmy Lawlor (* 1933), irischer Fußballspieler
 John Lawlor (1935–2018), irischer Hammerwerfer 
 Kit Lawlor (1922–2004), irischer Fußballspieler
 Liam Lawlor (1945–2005), irischer Politiker
 Madison Lawlor (* 1995), US-amerikanische Schauspielerin
 Patrick Lawlor (1928–2015), irischer Rugby-Union-Spieler
 Patsy Lawlor (* 1933), irische Politikerin
 Sean Lawlor (Literaturwissenschaftler) (1948–2011), irischer Literaturwissenschaftler und Herausgeber
 Sean Lawlor (1954–2009), irischer Schauspieler und Dramatiker

 Tom Vaughan-Lawlor (* 1977), irischer Schauspieler

Siehe auch:

 Lawler